Я придумаю світ — альбом львівського вокального колективу Піккардійська Терція.

Цей запис був виданий на касетах та компакт-дисках.

Перелік пісень

Посилання 
Лірика

Музичні альбоми 1999
Альбоми вокального ансамблю Піккардійська Терція